Cubilia kan syfta på:

 Cubilia (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Cubilia (växter) – ett släkte av växter